Berlin-Köpenick, een voormalige zelfstandige stad en tegenwoordig een van de stadsdelen van Berlijn
Treptow-Köpenick, sinds 2001 een van de huidige 12 districten van Berlijn
Köpenick (district), een voormalig Berlijns district dat bestond van 1920 tot 2001